Mod kan syfta på:

Mod – en personlig egenskap och en av kardinaldygderna
Mods - från engelskans modernist, en ungdomskultur från 1960-talet

Förkortning 
Mod. – ett fenomen där spelare lägger till eller ändrar innehåll i ett datorspel, se modifikation (datorspel)
Mod. – en person, forummoderator, som kan ta bort och flytta trådar på ett internetforum
MoD – en organisation som ansvarar för landets försvars- och säkerhetspolitik i Storbritannien, se Ministry of Defence
mod – en symbol i moduloräkning, ett område inom aritmetiken, se kongruens modulo